WY peut faire référence à :
 
 Wyoming, un des États-Unis, selon les abréviations postales américaines,

Wy peut faire référence à :
 Wy, une commune française du Val-d'Oise dans l'Île-de-France,
 Wy, une localité belge située dans la commune d'Érezée